Le Grand Restaurant est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Grand Restaurant, film réalisé par Jacques Besnard, sorti en 1966.
 Le Grand Restaurant, divertissement télévisuel français de Pierre Palmade, composé de trois épisodes.
 Le Grand Restaurant est un restaurant gastronomique situé à Paris, créé en 2015 par Jean-François Piège,  Guide Michelin 2016.